Roman Andrzejewski (1888–1964) – polski działacz ruchu robotniczego, poseł do Krajowej Rady Narodowej
 Roman Stefan Andrzejewski (ur. 1916) – polski specjalista ochrony powietrza
 Roman Michał Andrzejewski (1930–2015) – ekolog polski, profesor nauk biologicznych, wiceminister środowiska
 Roman Andrzejewski (1931–2012) – ekonomista polski, poseł na Sejm RP I kadencji
 Roman Andrzejewski (1938–2003) – polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy włocławski